Хилер:
 Хилер — в компьютерных или настольных ролевых играх — игрок, отвечающий в бою за лечение и воскрешение остальных игроков, в первую очередь «танка».
 Хилер Руэль () (1718—1779) — французский химик.
 Хилер (от  — исцелять) — целители, в основном на Филиппинах, обладающие, согласно местным преданиям, способностью проводить операции без использования хирургических инструментов. Их деятельность не признаётся современной медициной.
 Хилер — южнокорейский телесериал 2014 года.

Породы собак (от  — пятка):
 Хилер Австралийский (или Квинслендский хилер) — порода собак, выведенная в Австралии.
 Хилер Ланкаширский
 Хилер Холла

См. также 
 Хиллер

Примечания